Miejscowości w USA:
 Inkster – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Inkster – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
Gminy w USA:
 Inkster (ang. Inkster Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks